Johana z Dammartinu ( Jeanne de Dammartin, 1220 – 16. března 1279, Abbeville) byla královna kastilská a hraběnka z Ponthieu a Aumale.

Život 
Narodila se jako nejstarší čtyř dcer Šimona, hraběte z Ponthieu a Aumale a Marie, dcery Viléma Talvase.

Byla pohřbena v klášteře Valloires.

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Dammartinové
Hraběnky z Aumale
Hraběnky z Ponthieu
Kastilské královny
Úmrtí v Abbeville
Pohřbení v klášteře Valloires
Narození ve 13. století
Úmrtí 16. března
Úmrtí v roce 1279
Ženy